PBT- en zPzB-stoffen, verzamelnaam voor persistente, bioaccumulerende én toxische stoffen
 Polybutyleentereftalaat, een polyester
 Provider Backbone Transport, een standaard in telecommunicatie
 Progressing Ballet Technique, een trainingsmethode voor balletdansers
 PBT, IATA-code voor de luchthaven van Puerto Leda (Paraguay)
 Een model van de autofabrikant Hispano-Argentina

Wikipedia:Doorverwijspagina